gevlekt wilgenhaantje
 gezoomd wilgenhaantje
 klein wilgenhaantje